Municipio de Green Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Green Lake (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.
 Municipio de Green Lake (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.